

Patronyme 

 Erik Clavery (1980-), traileur français ;
Édouard Clavery (1867-1949), diplomate et économiste français ;
 Jean-Baptiste-Joseph Claverye (1747-1840), homme politique français ;
 Michel Clavery (1938-), général français.

Toponyme 
 Avenue du Général-Clavery, voie du 16e arrondissement de Paris.